JZR bezeichnet:
 Jazeera Airways, kuwaitische Fluggesellschaft
 John Ziemba Restorations, britischer Automobilhersteller

Abkürzung